

Бобулешть () — село у повіті Ботошані. Адміністративно підпорядковується місту Штефенешть.

Бобулешть () — село у Флорештському районі.